Bloodvein – rzeka w Kanadzie w Manitobie
 Bloodvein First Nation – miejscowość i rezerwat Indian w Kanadzie w Manitobie